Конопницка може да се отнася за:

 Конопницка – полско фамилно име
 Конопницка – кратер на Венера